El término idioma franco puede referirse al:

 Idioma franco-provenzal, lengua romance del grupo galorrománico, hablada en el E. de Francia, Suiza y N. de Italia.
 Idioma fráncico (antiguo franconio), lengua germánica extinta del grupo bajogermánico, hablada por los antiguos francos.